Michael Murphy (acteur) (1938), Amerikaans acteur
 Michael Murphy (voetballer) (1941-2019), Brits voetballer
 Michael Martin Murphey (1945), Amerikaans singer-songwriter, acteur, muziekproducent, tot 1980 ook alleen als Michael Murphy aangeduid 
 Michael Murphy (schoonspringer), Australisch schoonspringer
 Michael Murphy (dichter), Engels dichter (1965-2009)